Саудовская лига 1987/1988 () — 12-й сезон чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Клубы

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

1987/1988
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 1987 году
Спорт в Саудовской Аравии в 1988 году